Sezon (1990/1991) był 88. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II, a zespoły z miejsc 13-14 zagrały o utrzymanie. Tytułu nie obroniła drużyna Újpesti TE. Nowym mistrzem Węgier został zespół Budapest Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobył József Gregor, który w barwach klubu Budapest Honvéd SE strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej